Смотрите также другие значения термина Водомëт  . 

Мойка высокого давления, в просторечии — водомëт, инструмент, предназначенный для очистки поверхностей мощной струёй воды от различного рода загрязнений, продуктов коррозии и старых покрытий: краски, лаков, плесени и т. п. Существуют как бытовые, так и профессиональные устройства. Мощность мойки определяется развиваемым её насосом давлением. На рынке доступны устройства, создающие давление от 5 до 200 МПа.

Существуют также промышленные мойки высокого давления, представляющие собой стационарные установки.

Принцип действия мойки разработал  1950 году. Переносной «домашний» вариант был разработан в 1984.

Главное отличие мойки высокого давления от обычного насоса — форсунка устроена так, что в струю воды подмешивается воздух и получается эффект усиления разрушающей силы воды. Воздух разделяет струю на отдельные капли, которые имеют поверхностное натяжение — это усиливает «ударную силу» потока и трения в месте контакта.

На территории бывшего Советского Союза мойки высокого давления называют «керхер» по бренду первых устройств, появившихся на рынке после падения «железного занавеса».

Конструктивно мойка высокого давления состоит из насоса высокого давления и присоединённой к нему гибким шлангом форсунки на рукояти. Иногда в конструкцию входит собственный бак для воды и/или моющего средства.

Гидроструйная очистка является более мощной разновидностью мойки высокого давления и используется для удаления отложений в баках и трубопроводах. Струйные машины позволяют очищать закаменелую грязь, остатки цемента и бетона, старую краску и различное загрязнение. Тонкая регулировка давления позволят работать с любым материалом — деревом, металлом, камнем, мрамором. Они отлично показывают себя при очистке фасадов, бетонных перекрытий, асфальта и даже линолеума.

Области применения 

Мойки высокого давления широко применяются очистки поверхностей, таких как:

 Водостоки
 Кровли
 Настилы
 Тротуары
 Дворы
 Подъездные пути
 Сайдинг
 Автостоянки
 Автомобили

В зависимости от очищаемой поверхности следует использовать более высокое или более низкое давление, а также подходящую насадку.

Типы 
В сфере производства и сбыта выделяют следующие типы моек высокого давления, по их классу:

 Бытовые
 Профессиональные
 Промышленные
 Стационарные
 Автономные
 С нагревом воды
 Автомобильно-тракторного базирования (дорожные поливатели)

Вопреки сложившемуся убеждению, полупрофессиональный тип моек не является корректной классификацией, поскольку параметры относят аппарат либо к бытовому типу, либо к профессиональному.

Форсунки 
Сменные сопловые насадки (форсунки) изменяют форму, скорость и направление потока. Насадки позволяют выбрасывать воду на большие расстояния или оказывать большее давление на сильно загрязнённую поверхность. Часто форсунки имеют цветовую маркировку для легкой идентификации. При использовании форсунок с углом распыления 0° следует соблюдать особую осторожность, так как подаваемая сквозь них вода может нанести травмы или повредить очищаемые поверхности.

Примечания

См. также 
 Метла
 Пылесос
 Швабра

Инструменты
Уборочный инвентарь